Wintner ist der Familienname folgender Personen:

 Aurel Wintner (1903–1958), US-amerikanischer Mathematiker
 Robert Wintner (* 1948), US-amerikanischer Unternehmer und Autor
 Russell J. Wintner (* 1952), US-amerikanischer Unternehmer

Siehe auch:
 Satz von Wintner-Wielandt, Lehrsatz aus der Theorie der linearen Operatoren, einem Teilgebiet der Funktionalanalysis